Кодро () — боснійське прізвище.

Відомі носії:

 Кенан Кодро (1993) — боснійський футболіст.
 Мехо Кодро (1967) — югославський та боснійський футболіст і боснійський футбольний тренер.

Слов'янські прізвища